Toxopeus ist der Familienname folgender Personen

Edzo Toxopeus (1918–2009), niederländischer Politiker
Jacqueline Toxopeus (* 1964), niederländische Feldhockey-Spielerin
Lambertus Johannes Toxopeus (1894–1951), niederländischer Entomologe